

Ссылки 
 Фотографии греческих гор
 
 
 

Горы Греции
Списки:Греция